Soreng peut faire référence à :

Patronymes  
 Archana Soreng (née en 1996), une militante écologiste indienne.
 Charles Soreng (1934-2019), prêtre jésuite indien.
  (né en 1952), botaniste américain.

Toponymes 
 Soreng, un village indien situé dans l'état indien du Sikkim, district du Sikkim occidental.
 Monchaux-Soreng, une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.